Basiliscus kan syfta på:
 Flavius Basiliskos – en romersk kejsare på 400-talet
 Basiliscus – ett släkte med ödlor, se Basilisker